Wongsorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Wongsorejo (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Wongsorejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Wongsorejo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar